Castro se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Peter Castro
 Ricardo Macedo Corrêa e Castro
 Vitorino Paiva Castro